Rödmossatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rödmossatjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Rödmossatjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,

Se även
Rödmosstjärnen, sjö i Torsby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn